Winne (Narnia), een sprekend paard uit De Kronieken van Narnia
 Winne (rapper), Nederlandse rapper